Cenicero är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Cenicero ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cenicero är platt norrut, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Cenicero. Runt Cenicero är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km öster om Cenicero. Trakten runt Cenicero består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien